Beskow ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Beskow (1796–1868), schwedischer Dramatiker
 Bo Beskow (1906–1989), schwedischer Künstler
 Elsa Beskow (1874–1953), schwedische Kinderbuchautorin
 Katarina Beskow (1867–1939), schwedische Schachspielerin
 Konstantin Iwanowitsch Beskow (1920–2006), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Natanael Beskow (1865–1953), schwedischer Theologe

Siehe auch:
 Beeskow (Begriffsklärung)
 Besko
 Besco